Il doppio del Croatian Bol Ladies Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Laura Montalvo e Paola Suárez erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jelena Kostanić e Michaela Paštiková hanno battuto in finale Meghann Shaughnessy e Andreea Vanc, 7–5, 6–7(1–7), 6–2.

Teste di serie

 Cătălina Cristea /  Corina Morariu (primo turno)
 Cara Black /  Irina Seljutina (quarti di finale)

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (primo turno)
 Sarah Pitkowski /  Louise Pleming (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatian Bol Ladies Open 1999